San Juan Viejo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Juan Viejo, Guanajuato, ort, Acámbaro, 
 San Juan Viejo, San Juan Guichicovi, ort, 
 San Juan Viejo, Santa María Zacatepec, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar